David Lyons peut désigner :
 David Lyons (1976-), un acteur australien ;
 David Lyons (1980-), un joueur de rugby à XV australien.